Lebiaji (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Lebiaji (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia